Nikolaos, Prins af Grækenland og Danmark (født 1. oktober 1969 i Rom), søn af Konstantin 2. af Grækenland og dronning Anne-Marie.

Nikolaos' forældre og ældre søskende måtte flygte i eksil fra Grækenland i december 1967. Familien tog fra starten ophold i Rom, hvor Nikolaos blev født. I 1974 blev monarkiet afskaffet i Grækenland ved en folkeafstemning og familien flyttede herefter til London. Her fødtes også de to yngste søskende i familien. 

Nikolaos blev gift 25. august 2010 på den græske ø Spetses med Tatiana Ellinka Blatnik (født 28. august 1980); herefter blev hun Prinsesse Tatiana af Grækenland og Danmark.

Noter

Anetavle 

Personer fra Rom
Prinser fra Grækenland
Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg